

Astronomia 
 Nut – cratere sulla superficie di Ganimede

Codici 
 NUT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nutuve (Papua Nuova Guinea)
 nut – codice ISO 639-3 della lingua nung

Informatica 
 NUT – formato di file contenitore multimediale

Mitologia 
 Nut – dea del cielo nella mitologia egizia

Sport 
 Nut – dado per arrampicata

Poker 
 Nut hand – massimo punto possibile